Warmuth ist der Familienname folgender Personen:

 Elke Warmuth (* 1949), deutsche Mathematikerin
 Erich Warmuth, deutscher Eishockeyspieler
 Fritz Warmuth (1870–nach 1933), deutscher Politiker 
 Heike Warmuth (* 1979), deutsche Schauspielerin
 Herbert Warmuth (* 1960), deutscher Maler und Bildhauer
 Joseph Warmuth (1834–1903), unterfränkischer Landwirt und Mitglied des Reichstags des Deutschen Kaiserreichs
 Nadine Warmuth (* 1982), deutsche Schauspielerin
 Paul Warmuth (1911–1981), fränkischer Mundartdichter und Komponist
 Rudi Warmuth (1931–2015), deutscher Bildhauer
 Torsten Warmuth (* 1968), deutscher Künstler und Fotograf
 Werner Müller-Warmuth (* 1929), deutscher Chemiker
 Wilma Warmuth (* 1951), österreichische Politikerin (BZÖ, zuvor FPÖ)